Влади́мир Прива́лов:* Привалов, Владимир Георгиевич (1907—1993) — генерал-полковник, начальник войск ПВО.
 Привалов, Владимир Григорьевич (Мерзои-Привалов; 1925—2000) — советский и российский актёр.
 Привалов, Владимир Николаевич (род. 1956) — актёр, заслуженный артист РФ (2008).